Пустомыты:

 Пустомыты — город на Ополье, районный центр Львовской области.
 Пустомыты — село на Украине, находится в Гороховском районе Волынской области.
 Пустомыты — село, входит в Малятинский сельский совет Гощанского района Ровненской области